Cândido Mendes — município do estado do Maranhão, Brasil
Universidade Candido Mendes — centro universitário brasileiro
Edifício Centro Candido Mendes — no município do Rio de Janeiro
 Instituto Penal Cândido Mendes — antigo presídio na Ilha Grande, Rio de Janeiro

Ver também 
Cândido Mendes de Almeida (desambiguação)

Desambiguações de antropônimos